Baldur's Gate může být:
 Baldur's Gate – herní série počítačových RPG her
 Baldur's Gate (videohra) – videohra z roku 1998
 Baldur's Gate (kniha) – kniha napsaná na motivy videohry Baldur's Gate spisovatelem Philipem Athansenem z roku 1999